Saša Ilić (ur. 1970) – macedoński piłkarz, bramkarz, reprezentant kraju
 Saša Ilić (ur. 1972) – serbski piłkarz, bramkarz, reprezentant kraju
 Saša Ilić (ur. 1977) – serbski piłkarz, pomocnik, reprezentant kraju